Dmitri Vasiljev (schansspringer) (geboren 1979) Russische schansspringer.
 Dmitri Vasiljev (biatleet) (geboren 1962) Sovjet-Russische biatleet.